Cryphia striata är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1879. Cryphia striata ingår i släktet Cryphia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
striata